Энтони Георгиу (, ; 24 февраля 1997, Лондон, Великобритания) — кипрский футболист, полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур», выступающий в аренде за «Ипсвич Таун». Игрок сборной Кипра.

Биография

Клубная карьера 
Родился 24 февраля 1997 года в районе Льюисхэм в Лондоне. В 2013 Георгиу перешёл в академию клуба «Тоттенхэм Хотспур». За основной состав команды дебютировал 26 сентября 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов против кипрского АПОЭЛа (3:0), в котором вышел на замену на 84-й минуте вместо Муссы Сиссоко. Вторую часть сезона 2018/19 провёл в аренде в испанском клубе «Атлетико Леванте», за который сыграл 11 матчей и забил 1 гол в Сегунда Б. Летом 2019 года вновь был отдан в аренду, в клуб английской Лиги 1 «Ипсвич Таун».

Карьера в сборной 
23 марта 2018 года дебютировал за основную сборную Кипра, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч со сборной Черногории.

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Тоттенхэм Хотспур»

Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Леванте B»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»